Капельница —  микрорайон посёлка Иноземцево в Ставропольском крае.

Расположение 
Капельница расположена у восточных склонов горы Бештау и Машук примерно в 7 км к северо-востоку от центра Пятигорска. В 1,5 км западнее посёлка проходит автодорога Р217 «Кавказ». В посёлке расположено озеро Капка — памятник природы краевого значения.

История 
В посёлке ранее изготавливали смеси ядохимикатов, что плохо сказалось на экологии.

Инфраструктура 
Образование
Основная общеобразовательная школа. Открыта 1 сентября 1961 года как начальная школа.

Здравоохранение
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
В посёлке расположены следующие улицы:
 Аллейная
 Виноградная 
 Дивная 
 Зори Машука
 Кооперативная 
 Красивая 
 Мичурина 
 Молодёжная
 Орджоникидзе
 Островского
 Отрадная 
 Рабочая 
 Светлая 
 Северная
 Спортивная 
 Студенческий городок
 Февральская 
 Фрунзе
 Центральная 
 Южная

Примечания 

Железноводск
Микрорайоны городов Ставропольского края